Verrières puede referirse a: 

 Verrières, comuna de Ardenas (Francia); 
 Verrières, comuna de Aube (Francia); 
 Verrières, comuna de Aveyron (Francia); 
 Verrières, comuna de Charente (Francia); 
 Verrières, comuna de Marne (Francia); 
 Verrières, comuna de Orne (Francia); 
 Verrières, comuna de Puy-de-Dôme (Francia); o
 Verrières, comuna de Vienne (Francia).